Gärdsholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gärdsholmen, Raseborg, Nyland,

Sverige 

 Gärdsholmen, Västerviks kommun, Kalmar län, 

Robotskapade Finlandförgreningar